Фарахани () — иранская фамилия. Известные носители:

 Фарахани, Бехзад (род. 1945) — иранский актер.
 Фарахани, Гольшифте (род. 1983) — иранская актриса.
 Фарахани, Рамин (род. 1969) — иранский кинорежиссер.